Brady kan som auktorsförkortning betyda:

 Allen R. Brady
 Beryl Ledsam Brady
 George Stewardson Brady
 Henry Bowman Brady

Robotskapade auktorsförkortningar